Cangas de Onís är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Province of Asturias och regionen Asturien, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Cangas de Onís ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Cangas de Onís är huvudsakligen kuperad. Cangas de Onís ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Cangas de Onís. Runt Cangas de Onís är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Piloña,  km väster om Cangas de Onís. I omgivningarna runt Cangas de Onís växer i huvudsak blandskog. 

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Asturien